Lac Clair kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Clair, Sainte-Christine-d'Auvergne, sjö, 
 Lac Clair (Rivière aux Rats), sjö,